Boho 

 ist der Nachname der spanisch-äquatorialguineischen Fußballspielerin Jade Boho Sayo
 Boho (Fermanagh) ist ein Townland in Nordirland
 ist die Kurzform für Boho-Chic, einem Modestil